Prinsessan Ingegerd av Sverige kan avse

 Ingegerd Olofsdotter, även heliga Anna av Novgorod, (född omkring 1000, död 1050) gift med Jaroslav I av Kiev
 Ingegerd Sverkersdotter, svensk prinsessa och priorinna av Vreta kloster (död 1204)